ASMP peut désigner :
 Air-Sol Moyenne Portée (ASMP), un missile ;
 Air-Sol Moyenne Portée Amélioré (ASMPA), un missile dérivé du précédent ;
 Académie des sciences morales et politiques, en France.